De finale van de Coupe de France van het seizoen 2018/19 werd gespeeld op dinsdag 27 april 2019 in het Stade de France in Saint-Denis. Stade Rennais won het toernooi voor de derde keer door titelverdediger Paris Saint-Germain te verslaan in de penaltyreeks die volgde op het 2-2 gelijkspel.

Finale

Wedstrijd

2019
Paris Saint-Germain
Stade Rennais
Coupe de France